Herman Frederik Carel ten Kate (schilder) (1822 - 1891), een Nederlands kunstschilder en graficus
 Herman Frederik Carel ten Kate (antropoloog) (1858 - 1931), een Nederlands fysisch antropoloog, zoon van de schilder
 Herman ten Kate (1991), een Nederlands wielrenner